Cornetu (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
Cornetu (Gorj), een plaats in het Roemeense district Gorj
Cornetu (Vrancea), een plaats in het Roemeense district Vrancea
Cornetu (Dolj), een plaats in het Roemeense district Dolj

Mănăstirea Cornetu of het Cornetuklooster, een klooster op 50 km afstand van Râmnicu Vâlcea.